Die 11. Schacholympiade fand vom 4. bis 25. September 1954 in Amsterdam (Niederlande) statt. Austragungsort war die Apollohal.

Übersicht 

Es nahmen 26 Mannschaften teil, die in vier Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A und B ermittelten, darunter erstmals die Vertretung Kolumbiens. 149 Spieler beteiligten sich am Wettbewerb, davon 19 Großmeister und 38 Internationale Meister. Sowohl die Vorgruppen als auch die Finalgruppen wurden als Rundenturniere ausgetragen. Die ersten drei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A.

Gespielt wurde in der Apollohalle. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierungen wurden aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) ermittelt.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Finalrunden 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Beste prozentuale Einzelergebnisse 
{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gr||BP||Partien||%
|-
|colspan="7"|Brett 1
|-
|1||Botvinnik, Mikhail||URS||A||8½||11||77,3
|-
|2||Kupper, Josef||SUI||B||10||14||71,4
|-
|3||Larsen, Bent||DEN||B||13½||19||71,1
|-
|colspan="7"|Brett 2
|-
|1||Anderson, Frank Ross||CAN||B||14||17||82,4
|-
|2||Bolbochán, Julio||ARG||A||11½||15||76,7
|-
|3||Smyslov, Vassily||URS||A||9||12||75,0
|-
|colspan="7"|Brett 3
|-
|1||Barcza, Gedeon||HUN||A||12½||16||78,1
|-
|2||Bronstein, David||URS||A||10½||14||75,0
|-
|3||Nielsen, Palle||DEN||B||11½||16||71,9
|-
|colspan="7"|Brett 4
|-
|1||Keres, Paul||URS||A||13½||14||96,4
|-
|2||Bhend, Edwin||SUI||B||10||13||76,9
|-
|3||Scafarelli, Francesco||ITA||B||12½||17||73,5
|-
|colspan="7"|Reserve 1
|-
|1||Geller, Efim||URS||A||5||7||71,4
|-
|2||Fuderer, Andrija||YUG||A||8½||12||70,8
|-
|3||Kovács, Zoltan||AUT||B||9||13||69,2
|-
|colspan="7"|Reserve 2
|-
|1||Burstein, Sylvain||FRA||B||8½||11||77,3
|-
|2||Walther, Edgar||SUI||B||9½||13||73,1
|-
|3||Matanović, Aleksandar||YUG||A||6½||9||72,2
|}

Team der Sowjetunion (Olympiasieger) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Pl
|-
|1||Botvinnik, Mikhail||8½||11||77,3||1.
|-
|2||Smyslov, Vassily||9||12||75,0||3.
|-
|3||Bronstein, David||10½||14||75,0||2.
|-
|4||Keres, Paul||13½||14||96,4||1.
|-
|Res 1||Geller, Efim||5||7||71,4||1.
|-
|Res 2||Kotov, Alexander||4||6||66,7||
|}

Ergebnisse der westdeutschen Spieler (BRD) 

Ergebnisse aus Vorgruppe 3 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Pl
|-
|1||Unzicker, Wolfgang||10½||16||65,6||5.
|-
|2||Schmid, Lothar||7½||13||57,7||8.
|-
|3||Pfeiffer, Gerhard||6||11||54,5||8.
|-
|4||Rellstab, Ludwig||3||6||50,0||
|-
|Res 1||Darga, Klaus||5½||11||50,0||12.
|-
|Res 2||Joppen, Egon||7½||11||68,2||4.
|}

Ergebnisse der saarländischen Spieler 

Ergebnisse aus Vorgruppe 3 und Finalgruppe B

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Otto Benkner||10||16||62,5||8.
|-
|2||Gerhard Lorson||6½||18||36,1||23.
|-
|3||Walter Morena||3½||13||26,9||24.
|-
|4||Otto Kastel||4||12||33,3||18.
|-
|Res 1||Ernst Weichselbaumer||7||14||50,0||12.
|-
|Res 2||Adolf Haas||1||3||33,3||
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 
 11th Chess Olympiad: Amsterdam 1954 auf Olimpbase (englisch)

1954
Schachturnier
Schachveranstaltung 1954
Schachwettbewerb in Amsterdam